Ninety è il secondo album in studio del gruppo di musica elettronica britannico 808 State, pubblicato nel 1989.

Tracce

Collegamenti esterni